Solec (gromada w powiecie buskim) (alt. gromada Solec-Zdrój)
 Solec (gromada w powiecie gostynińskim)
 Solec (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski; pod koniec gromada Solec nad Wisłą)

także:

 Solec Kujawski (gromada) (powiat bydgoski)
 Solec Stary (gromada) (powiat buski/chmielnicki)